A Dražkovce településnév jelentései:

 Deresk szlovákiai község szlovák neve (Držkovce) a Nagyrőcei járásban
 Draskócvölgye (Draskóc-Dolina) szlovákiai község szlovák neve a Turócszentmártoni járásban